Observatori de la Llengua Catalana, institució que vetlla per la situació social i legal de la llengua catalana
 Consell d'Alliberament d'Oròmia (del seu nom en anglès Oromiyaa Liberation Council), partit polític d'Etiòpia